Наумбург (, ) — город в Германии, районный центр, расположен в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав района Бургенланд. Население составляет 34 294 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 76,04 км². Официальный код — 15 2 56 062.

История 

Город возник вокруг одноименной крепости, основанной около 1000 года майсенским маркграфом Эккехардом I. Он стал владением епископа.

В XII-XIII веках Наумбург стал крупным торговым центром, с 1278 года в нем проводилась ярмарка, которая до конца XV века была одной из крупнейших в Германии.

В 1564 году в результате секуляризации  Наумбург стал владением курфюрстов Саксонии, а в 1657 году стал частью герцогства Саксония-Цайц.

С 1718 года Наумбург снова вошёл в состав курфюршества Саксонии.

По решению Венского конгресса в 1815 году он был передан Пруссии.

Во время Второй мировой войны город сильно пострадал от бомбардировок.

Достопримечательности 
 Собор Петра и Павла
 фрагменты средневековых укреплений с башней Мариентор
 бывший епископский замок Шёнбург (XII-XIII века)
 позднеготические церкви Санкт-Венцель (XV - начало XVI веков) и Санкт-Мориц (XVI век)
 ратуша (1517-1529 годы)
 позднеренессансный дворец курфюрста Морица
 церковь Отмарскирхе (1691-1699 годы)
 жилые дома XVI-XVIII веков.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 Наумбург

Города Саксонии-Анхальт

Ганза
Районные центры Саксонии-Анхальт
Бывшие внерайонные города Германии
Бывшие внерайонные города Саксонии-Анхальт